Криста́нна Со́ммер Ло́кен (; род. 8 октября 1979 года) — американская актриса и фотомодель.

Биография

Юность 
Кристанна Локен родилась 8 октября 1979 года в городе Гент (штат Нью-Йорк), в семье писателя и фермера Мерлина Локена и бывшей модели Рэнди Порат. Её бабушки и дедушки по отцовской и материнской линиям иммигрировали из Норвегии в Висконсин. Кристанна выросла на фруктовой ферме. У неё есть старшая сестра Таня.

Карьера 
Кристанна начала свою актёрскую карьеру в 1994 году, сыграв Даниэль Андропулос #3 в эпизоде сериала «Как вращается мир», а также приняла участие в нескольких телевизионных шоу. Следующим крупным проектом с участием актрисы стал сериал «Смертельная битва: Завоевание», в котором она сыграла Тажу. В 2003 году она исполняет свою самую известную роль — терминатора T-X в фильме Джонатана Мостоу «Терминатор 3: Восстание машин».

В 2004 году Кристанна снялась в роли Брюнхильды в популярном немецком телефильме «Кольцо Нибелунгов», в 2005 году сыграла роль дампирши Рейн в фильме «Бладрейн».

Личная жизнь 
Бисексуальна. В интервью журналу Curve девушка призналась: "У меня были свидания и секс как с мужчинами, так и с женщинами". После съёмок фильма Бладрейн 2005 г. встречалась с актрисой Мишель Родригес. Родригес этого не подтверждала.

В 2008—2009 годы Кристанна была замужем за актёром Ноа Дэнби.

В настоящее время Кристанна встречается с Джонатаном Бейтсом, от которого у неё есть сын Тор (род. в мае 2016).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США